Cuvieria är ett släkte av nässeldjur. Cuvieria ingår i familjen Dipleurosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Cuvieria